

Geografia

Piccolini – frazione di Vigevano in provincia di Pavia

Persone
Katia Piccolini – tennista italiana